Jean de Gorris (1505-1577), médecin français ;
 Marleen Gorris (1948- ), réalisatrice et scénariste néerlandaise.